Il doppio del torneo di tennis Hypo Group Tennis International 1993, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Sergio Casal e Emilio Sánchez che hanno battuto in finale Mark Koevermans e Greg Van Emburgh 6-3, 7-6.

Teste di serie

 Sergio Casal /  Emilio Sánchez (campioni)
 Mark Koevermans /  Greg Van Emburgh (finale)

 Scott Melville /  Libor Pimek (quarti di finale)
 Tomás Carbonell /  Carlos Costa (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Hypo Group Tennis International 1993
ATP Tour 1993